Bannkreis steht für:

 Bannkreis (Album), Musikalbum der deutschen Folk-Metal-Band Subway to Sally
 Bannkreis (Band), 2017 gegründete Folk-Rock-Band aus Potsdam
 Bannmeile, eine Schutzzone